Otín kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Otín (okres Jihlava)
 Otín (okres Žďár nad Sázavou)